Nederlands persoon
Andreas Ignatius Schaepman (1815-1882), aartsbisschop van Utrecht
Herman Schaepman (1844-1903), priester, dichter en politicus
Anton Schaepman (1857-1932), kerkhistoricus en president van het Grootseminarie Rijsenburg
Theodoor François Marie Schaepman (1879-1954), officier en politicus
Petrus Schaepman (1893-1960), burgemeester van Angerlo en Borne
Joan Schaepman (1920-1992), zoon van Petrus en burgemeester van Bergeyk
Kees Schaepman (1946-2022), journalist